

Україна 
Села:
 Ярок — Дніпропетровська область, Верхньодніпровський район
 Ярок — Закарпатська область, Ужгородський район

Словаччина 
Село:
 Ярок — Нітранський край, округ Нітра

Росія 
 Ярок — острів в Якутії